DM i håndbold 2011-12 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 DM i håndbold 2011-12 (mænd)
 DM i håndbold 2011-12 (kvinder)